Pachygnatha – genere di ragni della famiglia Tetragnathidae
 Pachygnatha – superfamiglia di molluschi nudibranchi